Ульяниха — название населённых пунктов в России:
 Ульяниха — деревня в Кольчугинском районе Владимирской области.
 Ульяниха — деревня в Палехском районе Ивановской области.
 Ульяниха — деревня в Борском районе Нижегородской области.
 Ульяниха — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Ульяниха — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Ульяниха — деревня в Весьегонском районе Тверской области.
 Ульяниха — деревня в Брейтовском районе Ярославской области.